Brussels [] steht für:

 englischer Name der belgischen Stadt Brüssel (französisch Bruxelles; niederländisch Brussel)
 Brussels (Schiff), britisches Fährschiff
 Brussels Airlines, belgische Fluggesellschaft 

Brussels ist der Name folgender Orte in Nordamerika:
 Brussels (Illinois), Ortschaft im Calhoun County
 Brussels (Wisconsin), Ortschaft im Door County
 Brussels (Town), Town(ship) im Door County, Wisconsin
 Brussels (Ontario), Dorf in Kanada

Siehe auch:
 Brüssel (Begriffsklärung)